Le mot « sastre » signifie « tailleur » (le métier) en espagnol. Le nom Sastre est un patronyme dont celui de :

 Alfonso Sastre (1926-2021), écrivain, dramaturge, essayiste et scénariste espagnol
 Antonio Sastre, un ancien footballeur argentin (1911-1987)
 Carlos Sastre, un coureur cycliste espagnol (né en 1975) 
 Fernand Sastre, ancien président de la fédération française de football (1923-1998)
 Inés Sastre, un mannequin espagnol (née en 1973)
 Jean-Baptiste Sastre, un metteur en scène français de théâtre,
 Joan Sastre, un basketteur espagnol (né en 1991)
 José Sastre, footballeur espagnol (1908-1962)
 Juan Vicéns Sastre (1934-2007), ancien joueur portoricain de basket-ball.
 Lluís Sastre, footballeur espagnol (né en 1986)
 Martin Sastre, un artiste uruguayen (né en 1976)
 Peggy Sastre, journaliste scientifique et essayiste française (née en 1981)
 Robert Sastre, prêtre catholique béninois (1926-2000)

Toponyme 

 Sastre, ville d'Argentine.

Voir aussi 
 Ferdinand de Sastres (1875-1940) industriel, mécène et excentrique français
Patronyme hispanique